Мейреллис () — бразильская фамилия. Известные носители:

 Мейреллис, Виктор (1832—1903) — бразильский художник.
 Мейреллис, Присилла (род. 1975) — бразильская модель, победительница конкурса Мисс Земля в 2004 году.